Clémentin peut désigner :

Patronymes 
 Bernard Clémentin (1926-2003), officier parachutiste français de la Légion étrangère ;
 Jean Clémentin (1924-2023), journaliste français ;
 Luc Clémentin (?-), acteur et metteur en scène français de théâtre.

Prénoms 
 Louis-Clémentin Bruyerre (1831-1887), architecte français.

Autres 
 Roman pseudo-clémentin, écrit biblique du Nouveau Testament ;
 Clémentins,  membres de la communauté albanaise qui vivait en Syrmie aux   et  siècles ;
 Saint-Clémentin, ancienne commune des Deux-Sèvres.

Voir aussi